Die schwedische Elitserien im Schach 2006/07 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2006); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2006 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2006; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, NOR = Norwegen, PER = Peru, POL = Polen, RUS = Russland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schacksällskapet Manhem

Eksjö-Aneby-Alliansen

Lunds ASK

SK Rockaden Umeå

Wasa SK

Linköpings Allmäna Schacksällskap

Åstorps Schacksällskap

Limhamns SK

Västerås Schackklubb

Skara Schacksällskap

SK Rockaden Stockholm

Sollentuna SK

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind nicht in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2006/07 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2006
Schach 2007